И́горь Еро́хин: Ерохин, Игорь Александрович (1925—1960) — советский альпинист.
 Ерохин, Игорь Николаевич (род. 1985) — российский легкоатлет.